Борисенков, Василий:* Борисенков, Василий Михайлович (1927—2005) — депутат Верховного Совета СССР 10 и 11 созывов.
 Борисенков, Василий Павлович (род. 1924) — советский и российский живописец.